Vanguard (coet), primer vehicle de llançament dels Estats Units per situar un satèl·lit a l'òrbita
 Vanguard (Califòrnia)
 Vanguard (Nigèria), diari publicat a Lagos, Nigèria, fundat el 1983 pel periodista Sam Amuka-Pemu amb tres amics
 Vanguard 1, satèl·lit posat en òrbita pels Estats Units 
 Vanguard Unionist Progressive Party, partit polític d'Irlanda del Nord d'ideologia unionista actuant com a paraigua de grups paramilitars que va existir entre 1973 i 1978 
 The Vanguard Group, gestora de fons d'inversió fundada el 1975